

Geografia
 Montefusco – comune italiano della provincia di Avellino
 Uggiano Montefusco –  frazione del comune italiano di Manduria in provincia di Taranto

Persone
 Mario Montefusco – militare e aviatore italiano
 Vincenzo Montefusco – ex allenatore di calcio ed ex calciatore italiano